Lania steht für:

 Lania (Zypern), Gemeinde im Bezirk Limassol, Republik Zypern

Lania ist der Familienname folgender Personen:

 Leo Lania (1896–1961), russisch-österreichisch-US-amerikanischer Journalist und Schriftsteller